La  (CSBJ), unique club rhônalpin en Top 14, est mouvementée. Tout au long de la saison, le CSBJ se bat pour se maintenir dans le Top 14, terminant finalement à une dixième place et finissant  de la poule 2 de coupe d'Europe pour sa sixième participation consécutive. , et le CSBJ n'obtient pas la qualification en H-Cup pour la saison 2008-2009.

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Statistiques

Statistiques collectives 

|}

|}

Statistiques individuelles

Transferts 

Le centre néo-zélandais Glenn Davis quitte le club pour le FC Grenoble.

Calendrier

Trophées et honneurs en championnat

Individuel

Collectif

Joueurs en sélection nationale 
 Yann David contre l'équipe d'Italie pendant le Tournoi des Six Nations 2008
 Morgan Parra disputant trois matchs du Tournoi des Six Nations 2008 et le test-Match contre l'équipe d'Argentine
 Benjamin Boyet disputant deux test-Matchs contre l'équipe d'Australie

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Saison 2007-2008 du Top 14
 Coupe d'Europe de rugby à XV 2007-2008

Liens externes 
 Site officiel du CSBJ : csbj-rugby.fr

2007-2008
Bourgoin